Анатолий Савин:
 
 Савин, Анатолий Иванович (1920—2016) — научный руководитель ОАО «Концерн ПВО „Алмаз — Антей“», академик РАН, Герой Социалистического Труда.